Weggraben ist ein Gewässername

in Baden-Württemberg:
 Güglinger Weggraben, rechter Zufluss des Selterbachs bei Häfnerhaslach, Landkreis Ludwigsburg, der dort in den Oberlauf Krebsbach des Kirbachs mündet

in Bayern:
 Weggraben (Holzgraben), rechter Zufluss des Holzgraben (Grenzgraben) bei Obermögersheim, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach
 Weggraben (Rödenweiler Mühlbach), rechter Zufluss des Rödenweiler Mühlbachs bei Rödenweiler, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, der in die Sulzach mündet
 Weggraben (Kritzenbach), rechter Zufluss (Hauptstrang-Oberlauf) des Kritzenbachs bei Ammelbruch, Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, der in die Sulzach mündet
 Weggraben (Grüber Bach), linker Zufluss des Grüber Bachs bei Grüb, Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach, der in die Sulzach mündet

 Auweggraben, linker Zufluss der Strogen bei Grafing, Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding
 Siefhofener Weggraben, rechter Oberlauf des Obergrasheimer Grabens in Obergrasheim, Gemeinde Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der über den Ludwigsmooser-Lichtenauer Kanal, den Militärkanal und die Brautlach in die Sandrach entwässert

Siehe auch:

Wegbach